Die Liste der Naturdenkmale in Königsbronn nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Heidenheim liegenden Gemeinde Königsbronn. In Königsbronn gibt es insgesamt 57 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 49 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 8 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

!Naturdenkmale
Konigsbronn